Jean-Louis de Potesta (Luik, 27 november 1740 - 14 juni 1824) behoorde tot de notabele familie de Potesta, die adellijk leefde onder het ancien régime, zonder nochtans bevestigende adelsbevestigingen of -verheffingen te hebben gekregen.

Levensloop
Jean Louis René de Potesta, dragonderkapitein in Franse dienst, was een zoon van André-René de Potesta, heer van Montigny-le-Tilleul, en van Bomzée en van Anne-Marie de Herstal.

Hij trouwde in 1766 met Thérèse de Flaveau de Henry de la Raudière (1737-1822) en ze hadden vijf kinderen.

In 1816, ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, werd hij toegelaten tot de erfelijke adel en benoemd in de Ridderschap van Luik. In 1822 kreeg hij de titel baron, overdraagbaar bij eerstgeboorte. Onder zijn kinderen zijn te vermelden:
 Joseph de Potesta 1773-1853), Belgisch senator.
 baron Charles de Potesta 1769-1834), trouwde met barones Henriette de Rosen (1775-1867). Hij was lid van de Ridderschap in de provincie Luik.
 Louis de Potesta de Waleffe (1798-1870), raadsheer bij het hof van beroep in Luik, trouwde met Sophie de Bex. Ze hadden acht kinderen, met afstammelingen tot heden.
 Charles de Potesta (1800-1880), burgemeester van Engis, trouwde met Joséphine Delheid Paludé. Ze hadden zeven kinderen met afstammelingen tot heden.

Literatuur
 Généalogie de Potesta, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1853.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1996, Brussel, 1996.

Zuid-Nederlandse adel (voor 1830)
Ridderschap van Luik
Belgische adel in de 19e eeuw